Skänk kan avse:

 Skänk (möbel) – en typ av förvaringsmöbel
 Skänk (metallurgi) – för att förvara och transportera smält metall